Monroe Township est le nom de plusieurs townships aux États-Unis :
 Monroe Township (comté de Gloucester, New Jersey), ville du comté de Gloucester au New Jersey ;
 Monroe Township, ville du comté de Middlesex au New Jersey ;
 Monroe Township (Illinois)
 
 Monroe Township, un township, du comté de Benton dans l'Iowa.
 Monroe Township, un township, du comté de Butler dans l'Iowa.
 Monroe Township (comté de Wayne, Iowa)
 Monroe Township (comté de Madison, Iowa)
 Monroe Township (comté de Linn, Iowa)
 Monroe Township (comté de Johnson, Iowa)
 Monroe Township (comté de Fremont, Iowa)
 Monroe Township (comté d'Andrew, Missouri)
 Monroe Township (comté de Daviess, Missouri)
 Monroe Township (comté de Lincoln, Missouri) (ancien township)
 Monroe Township (comté de Livingston, Missouri) (ancien township)
 Monroe Township (comté d'Adams, Ohio)
 Monroe Township (comté de Monroe, Missouri)
 Monroe Township (comté de Nodaway, Missouri)
 Monroe Township (comté de Bedford, Pennsylvanie)
 Monroe Township (comté de Bradford, Pennsylvanie)
 Monroe Township (comté de Clarion, Pennsylvanie)
 Monroe Township (comté de Juniata, Pennsylvanie)

Homonymie de townships